Bernardes est le nom de famille de:
 Artur da Silva Bernardes (1875 - 1955), homme politique brésilien
 Fátima Bernardes (née en 1962), journaliste brésilienne
 Diego Bernardès (mort en 1596), poète portugais
 Manuel Bernardes, écrivain et prédicateur brésilien de la fin du 
 Carlos Bernardes, arbitre de tennis brésilien

municipalités
 Presidente Bernardes, localité de l'état de São Paulo
 Presidente Bernardes, municipalité de l'état du Minas Gerais